Danza – espressione artistica
 La danza – due dipinti di Henri Matisse realizzati rispettivamente nel 1909 e nel 1910 
 Tony Danza – attore statunitense

Musica 
 Danza – genere musicale portoricano
 Danza – album di Mia Martini del 1978

Pagine correlate 
 Ballo
 D'Anza
 Dance (disambigua)
 Danze